Sciopero – astensione collettiva dal lavoro di lavoratori dipendenti allo scopo di rivendicare diritti, per motivi salariali, per protesta o per solidarietà
 Sciopero! (Стачка (Stačka)) – film del 1925 diretto da Sergej Michajlovič Ėjzenštejn
 Sciopero – album degli Yo Yo Mundi del 2001